Obaba – film del 2005 diretto da Montxo Armendáriz
Obaba – personaggio fittizio del settore degli anime e manga